Карнелл () — англомовне прізвище.

Відомі носії:

 Артур Карнелл (1862—1940) — британський стрілець, чемпіон Олімпійських ігор 1908
 Бредлі Карнелл (1977) — південноафриканський футболіст

Англійські прізвища